Любомир Ловрич (; 28 мая 1920, Нови-Сад — 26 августа 1994, Белград) — югославский футболист и футбольный тренер, серебряный призёр летней Олимпиады 1948 года.

Карьера

Клубная 
Воспитанник школы клуба «Югославия», в котором выступал с 1937 по 1941 годы. После расформирования клуба во время немецкой оккупации вступил в югославский партизанский отряд, который вёл борьбу с немецкими оккупантами. После освобождения Югославии от немецких захватчиков возобновил карьеру игрока в составе команды «Црвена Звезда», в которой играл до 1952 года.

В сборной 
В составе сборной дебютировал 18 мая 1939 в матче против Англии, который югославы выиграли 2:1 именно благодаря игре Ловрича. Всего он провёл 5 игр, в которых пропустил 11 мячей. Последний матч за сборную провёл 13 августа 1948 против Швеции в рамках Олимпиады в Лондоне. Это была финальная игра, которую шведы выиграли 3:1, а Ловрич стал серебряным призёром Игр.

После игровой карьеры 
С 1959 по 1964 годы Ловрич возглавлял сборную Югославии, руководя ей на чемпионате Европы 1960, чемпионате мира 1962 и Олимпиаде 1964 года. Также был спортивным репортёром, работая в газетах «Правда» (1939—1941), «Юность» (1945—1951) и «Схватка» (1952—1959), а затем работал главным редактором газеты «Спорт» (1959—1980).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте сборной Сербии

Футболисты Югославии
Игроки сборной Югославии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1948 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1948 года
Игроки ФК «Югославия»
Игроки ФК «Црвена звезда»
Тренеры сборной Югославии по футболу
Журналисты Югославии
Югославские партизаны